Borys Christofowicz Richter (1780-1832) – rosyjski generał-adiutant, dowódca rezerwowego korpusu wojsk rosyjskich 
 Borys Stefanowicz Richter (1898-1945) – radziecki generał, współpracownik Abwehry